Sõmeru kan syfta på följande platser:

Estland 

 Sõmeru, Lääne-Virumaa, småköping i Sõmeru kommun i landskapet Lääne-Virumaa, 
 Sõmeru jõgi, å i landskapet Lääne-Virumaa, 

Robotskapade Estlandförgreningar